Tài est la transcription en pinyin du sinogramme 泰.

Il peut faire référence à : 
 Fan Tai, le père de Fan Ye, l'auteur-compilateur du Livre des Han postérieurs.
 Tai Shan (泰山 ; hanyu pinyin : tàishān), c'est-à-dire le mont Tai dans la province du Shandong en Chine,

Sinogramme formé de 9 traits